Вуэльта Майорки (, ) — серия из четырёх (до 2015 года из пяти) шоссейных однодневных велогонок, ежегодно проводящихся в начале февраля на испанском острове Майорка. Впервые состоялась в 1992 году. Гонки серии входят в календарь Европейского тура UCI и имеют категорию 1.1. Соревнование используются лучшими велокомандами в качестве подготовки к более крупным гонкам сезона, проводящимся позже.

Несмотря на то, что серия позиционируется как «Вуэльта (Тур) Майорки», ей никогда не разрешалось классифицироваться как многодневной гонке со стороны руководящего велоспортивного органа UCI, поскольку правила соревнования позволяют гонщикам не участвовать во всех гонках серии. Такое решение организаторов сделало соревнование популярным среди менеджеров велокоманд, которые могут привести большую команду (иногда целых 20 гонщиков) и выставить их всех на каждую из гонок серии в разных составах. Несмотря на это, до 2010 года определялся победитель генеральной классификации, показавший лучшее общее время в течение пяти дней серии. Кроме того, как и на других многодневках, разыгрывались очковая и горная классификации. Также определялся лучший гонщик родом с Майорки, занявший высшую позицию в общем зачёте среди таких же гонщиков.

Впервые соревнование было проведено в 1992 году и в течение первых трёх лет было открыто только для испанских команд. В 1995 году были приглашены несколько иностранных команд, таких как «Telekom» и «TVM». В 1998 году Леон ван Бон из нидерландской команды «» стал первым гонщиком из не испанской команды, победившим в общем зачёте серии.

Победа в генеральной классификации соревнования покорялась ряду гонщиков высшего класса, таким как Лоран Джалаберт, Алекс Цулле, Алехандро Вальверде. Однако рекорд побед принадлежит испанцу Франсиско Кабельо, который на протяжении всей своей карьеры выступал за команду «Kelme». Он трижды первенствовал на Вуэльте Майорки в 1996, 2000 и 2002 годах. В 2004 году Антонио Колом стал первым уроженцем Майорки, выигравшим генеральную классификацию.

Вуэльта Майорки получает значительную спонсорскую поддержку от отдела туризма местного правительства Майорки (Govern de la Illes Balears).

Генеральная классификация

Победители отдельных гонок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Велогонки в Испании
Спорт на Мальорке
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1992 года
Появились в 1992 году в Испании